Тойво Сало (, 22 января 1909, Хельсинки — 5 апреля 1981, там же) — финский шахматист, национальный мастер (1935). Трехкратный победитель (1938, 1949, 1956 гг.) и пятикратный серебряный призер чемпионатов Финляндии . В составе сборной Финляндии участник неофициальной и нескольких официальных шахматных олимпиад.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Т. Сало в базе Chessgames
 Личная карточка Т. Сало на сайте 365Chess
Личная карточка Т. Сало на сайте 365Chess (другая: партии с олимпиады 1935 г. ошибочно приписаны современному финскому шахматисту Тапио Сало)

Родившиеся 22 января
Родившиеся в 1909 году
Родившиеся в Хельсинки
Умершие 5 апреля
Умершие в 1981 году
Умершие в Хельсинки
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Финляндии
Участники шахматных олимпиад
Шахматисты XX века